

Горенка — село, Зубово-Полянський район, Мордовія

Горенка — село, Київська область, Бучанський район
 Горенка — річка у Київській області, притока річки Ірпінь